Мухамма́д Ха́тта Раджа́са (), более известный как Хатта Раджаса (род. 18 декабря 1953 года, Палембанг) — индонезийский государственный и политический деятель. Министр-координатор (член правительства, курирующий несколько министерств) по вопросам экономики Индонезии (2009—2014), министр транспорта Индонезии (2004-2009), государственный министр науки и технологий Индонезии (2001-2004). Генеральный секретарь, т.е. заместитель председателя (2000-2005) и председатель (с 2010) Партии национального мандата.

Является председателем индонезийской части Межправительственной Российско-Индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству (председатель российской части МПК — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозин).

Биография 
Родился 18 декабря 1953 года в Палембанге. По национальности — малаец. Окончил  по специальности «инженер-нефтяник». Состоял в антикоммунистической молодёжной организации Учащиеся мусульмане Индонезии.

 1975—1978 — полевой техник в компании PT. Bina Patra Jaya.
 1980—1983 — вице-менеджер по техническим вопросам в компании PT. Meta Epsi.
 1983—2000 — президент и директор компании Arthindo.
 1999—2000 — лидер фракции Партии реформ в Совете народных представителей.
 2000—2005 — генеральный секретарь (второе лицо в партийной иерархии) Партии национального мандата.
 2001—2004 — государственный министр науки и технологий ().
 2004—2007 — министр транспорта ()
 2007—2009 — государственный секретарь ()
 с 2009 — министр-координатор по вопросам экономики (Второй кабинет единой Индонезии).
 с 2010 — председатель Партии национального мандата.

В ходе президентской кампании 2014 года был номинирован на пост главы государства возглавляемой им Партией национального мандата. Позже выдвигался кандидатом в вице-президенты Индонезии в паре с Прабово Субианто, однако их тандем уступил паре Джоко Видодо — Юсуф Калла.

Награды 
 Орден Звезды Махапутра 2 степени

Семья 
Имеет детей: М. Реза Раджаса (), Сити Руби Алия Раджаса (), Азима Раджаса (), Рашид Раджаса (). Является свояком президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно: его младшая дочь, Сити Руби Алия Раджаса, замужем за младшим сыном главы государства .

Примечания

Литература 
 

Министры-координаторы по вопросам экономики Индонезии
Министры финансов Индонезии
Министры транспорта Индонезии
Государственные секретари Индонезии
Государственные министры науки и технологий Индонезии
Инженеры Индонезии
Члены Второго кабинета единой Индонезии
Депутаты Совета народных представителей Индонезии
Члены Партии национального мандата